Eggeringhausen ist der Name  

eines Ortes nahe Dörenhagen in der Gemeinde Borchen, im Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen.
von Schloss Eggeringhausen in Anröchte-Mellrich, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen.